Карл Рубен (, 4 августа 1903 — 28 октября 1938) — датский шахматист еврейского происхождения. Серебряный призер чемпионата Дании 1927 г. В составе сборной Дании участник четырёх шахматных олимпиад (1927—1931). На 1-й Олимпиаде в Лондоне (1927) вместе с командой занял 2-е место.

В составе десяти лучших шахматистов Дании участвовал в сеансе одновременной игры c часами, который чемпион мира А. А. Алехин провёл в Копенгагене 25 апреля 1930 г. Рубен одержал победу над чемпионом мира.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Карла Рубена на сайте 365chess.com
 Личная карточка Карла Рубена на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Дании
Участники шахматных олимпиад